Па́ули Яа́миес (; 22 апреля 1985, Клируотер, США) — финский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин: золото (2011—2012, 2013—2014, 2015—2016, 2016—2017), серебро (2010—2011, 2014—2015), бронза (2009—2010, 2012—2013).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2012).
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012), серебро (2011), бронза (2013, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2005, в возрасте 20 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу